Бодуэн III де Эно (Балдуин III; , ; 1088—1120) — граф Эно (Геннегау) с 1098 года из Фландрского дома.

Биография

Правление 
Бодуэн III был старшим сыном графа Эно (Геннегау) Бодуэна II и его супруги Иды Лувенской.

Бодуэн продолжал политику своего отца, направленную на отвоевание Фландрии у двоюродного дяди, узурпировавшего там власть в ущерб законным наследникам графа Роберта II. С этой целью Бодуэн III заключает союз с императором Священной Римской империи Генрихом V. В 1105 году союзники начали боевые действия против графа Роберта, однако потерпели поражение. В результате Балдуин III был вынужден заключить мир и передать своему противнику город Камбре. В 1119 году, после смерти троюродного брата графа Бодуэна VII, он вновь пытался подчинить себе Фландрию, но опять потерпел поражение.

Семья 
Бодуэн III был женат на Иоланте Гельдернской, дочери графа графа Гельдерна Герхарда I. В этом браке родились четверо детей:
 Бодуэн IV (1110—1171) — граф Эно (Геннегау) с 1120 года; с 1130 года — женат на Алисе Намюрской, дочери графа Намюрского Жоффруа
 Герхард (умер в 1166) — женат на Хедвиге фон Дале
 Гертруда — до 1138 года в браке с Роже де Тосни
 Рихильда — в браке с бургграфом Турне Эверардом II.

Примечания

Литература 
 Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol 1, Bruxelles, 1886.

Фландрский дом
Графы Геннегау
Правители Европы XI века
Правители Европы XII века
Персоналии Бельгии XI века
Персоналии Священной Римской империи XI века
Персоналии Бельгии XII века
Персоналии Священной Римской империи XII века